Kněží hora může být:

 Kněží hora (hradiště) – raně středověké slovanské hradiště v okrese Strakonice
 Kněží hora (přírodní rezervace, okres Strakonice) u Katovic – přírodní rezervace (vyhl. 1985) v okrese Strakonice
 Kněží hora (přírodní rezervace, okres Prostějov) u Krumsína – přírodní rezervace v okrese Prostějov
 Kněží hora (357 m n. m.) - vrch se starými viničnými terasami u hradu Karlštejn, okres Beroun
 Kněží hora (488 m) – zalesněný kopec ve Středočeské pahorkatině